Adelphi Theatre ist der Name folgender Theater:

 Adelphi Theatre (London)
 Adelphi Theatre (New York)